Ходченко Лев Павлович (1912—1998) — заслужений художник України.
 Ходченко Павло Семенович (1880—1967) — український радянський письменник, член Спілки письменників СРСР з 1934 року.

Див. також 
 Ходченков
Українські прізвища